È il padre di Yoann Gourcuff.

Carriera
Nel 2006 ha portato la squadra del Lorient in prima serie per la terza volta dopo il 1998 ed il 2001. Il 9 dicembre 2009 rinnova il contratto per altri quattro anni.

Il 19 luglio 2014 viene nominato nuovo commissario tecnico dell'Algeria. Esordisce nella vittoria per 2-1 contro l’Etiopia partita valevole per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Si qualifica per la competizione classificandosi al primo posto nel proprio girone. Nella Coppa d'Africa supera il proprio girone arrivando primo posto insieme al Ghana, ma viene eliminato ai quarti di finale per 2-1 dalla Costa d'Avorio. Il 3 aprile 2016 si dimette dalla guida.

Palmarès

Giocatore

Competizioni giovanili

Rennes: 1972-1973

Competizioni nazionali
Division d'honneur Ovest: 1
Lorient: 1982-1983

Lorient: 1984-1985

Allenatore

Competizioni nazionali

Lorient: 1994-1995

Al-Ittihad: 2002-2003

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni